Pulse ():
 P.U.L.S.E. — концертный альбом группы Pink Floyd, выпущенный в 1995 году.
 P.U.L.S.E. — видеоверсия концерта группы Pink Floyd, прошедшего 20 октября 1994 года в Лондонском Earls Court.
 Pulse — ночной гей-клуб в Орландо, Флорида, в котором в июне 2016 года произошло массовое убийство.
 Пульс (оригинальное название — Pulse) — американский фантастический фильм ужасов 2006 года режиссёра Джима Сонзеро.

См. также 
 Пульс (значения)